Луис Пужоль Кодина (; род. 25 мая 1947, Кастельбель) — испанский футболист, выступавший на позиции нападающего. Воспитанник футбольного клуба «Барселоны», где сыграл более сотни матчей за всё время. В её составе стал двукратным обладателем Кубка ярмарок и двукратным обладателем Кубка Испании.

15 октября 1969 года сыграл свой первый и единственный матч за сборную Испании (встреча отборочного матча на чемпионат мира 1970 года между Испанией и Финляндией, победа красной фурии со счётом 5:0).

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1965/66, 1971

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на BDFutbol
 Профиль тренера на DBFutbol
 Профиль на National Football Teams
 Профиль игрока «Барселоны»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК «Сант Андреу»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона C»
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Сабадель»
Тренеры ФК «Мольерусса»
Тренеры ФК «Оспиталет»
Тренеры ФК «Кастельдефельс»